Ованес Корганян (; 1833—?) — российский армянский хозяйственный деятель. Первый городской голова Еревана (с октября 1879 по сентябрь 1884 года).

Биография 
Ованес Корганян родился в 1833 году в Тифлисе в семье потомственный аристократов. Окончил Тифлисскую реальную гимназию. С 1854 года — на государственной службе. Сначала работал в Тифлисе, затем переехал в Ереван и устроился на работу в уездное училище Кавказского учебного округа, позже преобразованное в классическую прогимназию. В этой прогимназии Корганян работал попечителем, затем учителем 1885 года.

Корганян одновременно служил на ответственных должностях в канцелярии военного губернатора Еревана. Получил степень государственного советника. В 1877 году, по указу наместника Кавказа, Ованес Корганян был назначен главой городского самоуправления Еревана. В октябре 1879 году он стал городским головой Еревана. В сентябре 1884 года оставил этот пост.

Награды 
 Орден Святой Анны 3-й степени
 Орден Святого Станислава 2-й степени
 Орден Святого Станислава 3-й степени
 Медали Крымской войны

Источники 

Главы Еревана
Участники Крымской войны
Выпускники Тифлисской реальной гимназии